Aleksandr Ivanov – atleta russo specializzato nella marcia
 Aleksandr Ivanov (1982-vivente) – atleta russo specializzato nel lancio del giavellotto
 Aleksandr Ivanov – tennista russo
 Aleksandr Ivanov – collezionista d'arte russo
 Aleksandr Ivanov – sollevatore russo, medaglia d'argento a Londra 2012
 Aleksandr Ivanov – ex lottatore russo
 Alexander Ivanov – scacchista statunitense di origine russa
 Aljaksandr Ivanoŭ, in russo Aleksandr Ivanov – cantante bielorusso
 Aleksandr Andreevič Ivanov – pittore russo
 Aleksandr Ivanovič Ivanov – calciatore sovietico

Pagine correlate 
Ivanov
Aleksandr Andreevič Ivanov